PNZ steht für:
 Paralympics New Zealand, paralympisches Komitee Neuseelands
 Flughafen Petrolina (IATA-Code), Flughafen in Brasilien

Abkürzung